9-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 9 по 13 мая 1995 года в испанском Масполомасе. Чемпионом стал российский клуб «Дина», обыгравший в финале испанский клуб «Маспаломас Соль де Эуропа».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу